Johan August Wahlberg (1810-1856) — naturalista sueco
 Epomophorus wahlbergi — espécie de morcego

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de espécies
Desambiguações de biologia